Ніе́рн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 10 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 663 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1584,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ніерн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ніерн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр